Павел (Пауль) Георгиевич Дауге (; 22 августа 1869, Саука, Саукенская волость, Фридрихштадтский уезд, Курляндская губерния, Российская империя (ныне Виеситский край, Латвия) — 2 сентября 1946, Рига, Латвийская ССР) — латвийский советский учёный-медик, педагог, профессор, Доктор медицинских наук, видный деятель здравоохранения Союза ССР, основоположник советской системы организации стоматологической помощи населению, Заслуженный деятель культуры Латвийской ССР (1945 год), Революционер.

Биография 
Родился в семье народного учителя, одного из пионеров народного образования в Лифляндии. Брат Александра Дауге (1868—1937). В 1885 году окончил Рижское городское училище. Затем до 1887 года обучался в учительской семинарии, после до 1892 года учительствовал.

В 1883—1884 гг. — студент Берлинского института стоматологии. С 1893 года занимался ввозом в Лифляндскую губернию нелегальной социал-демократической литературы.

Учёбу в Берлине оставил и в 1884 году поступил в Юрьевский университет, в 1885 году перевёлся в Санкт-Петербургскую стоматологическую школу, в 1895—1897 гг. обучался в Московском институте стоматологии. Работал стоматологом в Москве (1897—1917).

Участник революционного движения с 1903 года: член марксистских кружков, в 1903—1905 годах, после раскола РСДРП, примкнул к большевикам. Партийный псевдоним — Пик. С 1904 года был лично знаком лично с Лениным.

В 1905—1907 годах — член литературно-лекторской группы при МК РСДРП. Сотрудник большевистских газет.

В 1906 году был в числе организаторов издания в Москве марксистской литературы и литературы по вопросам философии на латышском и русском языках. В 1908 году власти обнаружили склад нелегальной литературы и закрыли издательство, но позже оно было восстановлено. В 1912 году Дауге был арестован и приговорён за выпуск запрещенной литературы.

Принимал активное участие в Октябрьской революции 1917 года. В октябре 1917 года был избран председателем Временного исполнительного комитета Земельного Совета Курземе.

В 1918—1928 гг. — заведующий зубоврачебной подсекцией Наркомздрава РСФСР (по рекомендации В. И. Ленина), член коллегии Наркомата здравоохранения.

В 1921 году — член Полномочной Комиссии ЦК ВКП(б), ВЦИК и СНК РСФСР по делам Крыма, с конца мая по конец августа 1921 года, в составе Ш. Ибрагимова — председатель, П. Дауге от Наркомздрава и М. Фофанова от Наркомзема. Цель комиссии — выяснение всех послевоенных проблем Крыма и его населения, перед образованием Крымской АССР.

В 1922 году был инициатором основания Московского института стоматологии и журнала «Одонтология и стоматология» (1923).

В 1927 году являлся одним из учредителей ОРРИК РСФСР.

С 1928 года — на преподавательской и научной работе. Профессор Национального института стоматологии и стоматологии (1928—1931). Работал в Академии и Институте философии и истории Академии наук СССР.

В 1929 год избран членом Международной стоматологической академии в Вашингтоне (США, в 1931 году — почётным членом Венского стоматологического общества.

Автор ряда научных трудов по истории революционного движения в Латвии, а также по стоматологии и организации здравоохранения.

В 1937 году — арестован, но после длительных допросов в 1939 году освобождён. После окончания Великой Отечественной войны в 1945 году вернулся в Латвию. Работал в Институте истории Латвийской коммунистической партии. Переводил на латышский язык произведения Ф. Энгельса. Опубликовал ряд мемуаров.

Умер 2 сентября 1946 года в Риге, похоронен на кладбище Райниса.

Научная деятельность 
Сформулировал взгляд на стоматологию как медицинскую науку. Был инициатором идеи санации полости рта у населения. Принципы и методику санации изложил в 1922 году в статье «Проект систематической борьбы с костоедой зубов в РСФСР».

В 1931 году по проекту П. Г. Дауге Наркомздравом РСФСР издал циркуляр № 25 «Об обязательной санации полости рта детей школьного возраста», в котором предлагалось всем краевым, областным, дорожным и водным здравотделам приступить в этом направлении к проведению плановой санации.

Пропагандист гигиены, коммунальной и производственной санитарии и кремации.

Избранные публикации 
 Dzihves apnikums un dzihwes prieks. Izdewusi sab. «Stars», drukats Walka, 1912. — 71 lpp.
 Философия и тактика. Москва: изд. П. Г. Дауге, 1907. — 30 с.
 И. Райнис, певец борьбы, солнца и любви. Москва: Гос. изд., 1920. — XXIV, 207 с.
 Спутник зубного врача. Под ред. П. Г. Дауге и А. И. Евдокимова. Москва: изд-во Наркомздрава РСФСР, 1928. — 178 с.
 О роли стоматологии в общей системе современной профилактики. Москва: ЦК Медсантруд, [1927]. — 19 с.
 Социальные основы советской стоматологии. Москва: Гос. мед. изд-во, 1933. — 388 с.
 Ян Райнис, Избранные сочинения; Ред. и вступ. статья П. Г. Дауге. Москва; Ленинград: Academia, 1935. — 716 ст.
 Проект систематической борьбы с костоедой зубов в РСФСР.
 Главнейшие достижения в области государственного зубоврачевания за истекший 1924 год.
 Уроки десятилетнего зубоврачебного строительства.
 Рассасывание корней зубов при склеродермии.

Примечания

Ссылки 
 Большая Медицинская Энциклопедия. Дауге Павел Георгиевич
 Университеты Павла Дауге

Родившиеся в Виеситском крае
Заслуженные деятели культуры Латвийской ССР
Революционеры Российской империи
Члены РСДРП
Большевики
Медики Российской империи
Медики СССР
Стоматологи СССР
Доктора медицинских наук
Педагоги СССР
Мемуаристы СССР
Похороненные на кладбище Райниса